Bojići est un toponyme qui peut désigner :
Bojići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Bojići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kolašin.